Tóth Benedek
Tóth Benedek, tóthfalusi (1825–1883), földbirtokos és 1848-iki honvédhuszár főhadnagy
Tóth Benedek (1921–2011) író, újságíró
Tóth Benedek (1941–2000) színművész, mikrobiológus
Tóth Benedek (?–) zeneszerző, ének-zene tanár, hangmester

hasonló nevűek
F. Tóth Benedek (1967–) író, újságíró